Bro (schwedisch für „Brücke“) steht für:

 Bro (Kreis Sonderburg), dänischer Ort und ehemalige preußische Gemeinde in Nordschleswig
 Bro (Uppland), Ort in der schwedischen Gemeinde Upplands-Bro
 Bro (Bohuslän), schwedische Gemeinde in der Provinz Bohuslän
 Bro, Dorf in der schwedischen Gemeinde Heby
 Bro, Ort auf der schwedischen Insel Gotland, siehe Kirche von Bro
 Bro, Gebiet in der finnischen Gemeinde Kyrkslätts

Bro ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Bro (* 1980), dänische Dramatikerin
 Henning Toft Bro (* 1956), dänischer Geistlicher
 Jakob Bro (* 1978), dänischer Jazzgitarrist und Komponist
 Laura Bro (* 1973), dänische Theater- und Filmschauspielerin.
 Nicolas Bro (* 1972), dänischer Schauspieler

BRO steht für:
 Border Roads Organisation, Organization zum Straßenunterhalt in Indien

bro steht für:
 bromance, siehe Bruder (Freundschaft)

Siehe auch:
 Broh
 Breau
 Braud
 Braux
 Breaux
 Broe
 Pro

Abkürzung